I liga macedońska w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 (mac. Прва македонска одбојкарска лига мажи 2021/2022, Prwa makedonska odbojkarska liga mażi 2021/2022 albo Прва Државна лига во одбојка мажи 2021/2022, Prwa Drżawna liga wo odbojka mażi 2021/2022) – 30. sezon mistrzostw Macedonii w piłce siatkowej zorganizowany przez Macedoński Związek Piłki Siatkowej (Одбојкарска федерација на Македонија, ОФМ). Zainaugurowany został 16 października 2021 roku i trwał do 30 kwietnia 2022 roku.

W I lidze macedońskiej w sezonie 2021/2022 uczestniczyło 11 drużyn. W porównaniu z poprzednim sezonem do rozgrywek dołączył klub , który wznowił swoją działalność po zakończeniu współpracy z OK Strumica. Drugi zespół ze Strumicy natomiast zmienił nazwę z OK Gio Strumica na OK Strumica 47&72.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, drugiej fazy oraz fazy play-off. W ramach fazy play-off rozegrane zostały półfinały i finały.

Po raz dziewiąty mistrzem Macedonii została , która w finałach fazy play-off pokonała klub .

System rozgrywek 
Rozgrywki I ligi macedońskiej w sezonie 2021/2022 składały się z fazy zasadniczej, drugiej fazy i fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 11 drużyn rozegrało ze sobą po jednym spotkaniu. Terminarz ustalony został na podstawie losowania, które decydowało o tym, ile meczów poszczególne zespoły rozegrało u siebie i na wyjeździe. Sześć najlepszych drużyn trafiło do grupy 1-6 drugiej fazy, natomiast pozostałe – do grupy 7-11.

Druga faza 
Grupa 1-6
W grupie 1-6 drugiej fazy drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Do tabeli wliczone zostały wszystkie mecze rozegrane w fazie zasadniczej. Cztery najlepsze zespoły awansowały do fazy play-off. Pozostałe natomiast zakończyły rozgrywki odpowiednio na 5. i 6. miejscu.

Grupa 7-11
W grupie 7-11 drugiej fazy drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Do tabeli wliczone zostały wszystkie mecze rozegrane w fazie zasadniczej. Na podstawie miejsca uzyskanego w tabeli drużyny sklasyfikowane zostały odpowiednio na miejscach 7-11.

Faza play-off 
Półfinały
Półfinałowe pary utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w drugiej fazie według klucza: 1-4; 2-3. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań były zespoły, które w drugiej fazie zajęły wyższe miejsce.

Finały
O tytuł mistrzowski grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół, który w drugiej fazie zajął wyższe miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Grupa 1-6

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 7-11

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
Faza zasadnicza
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druga faza
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza play-off
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Macedonii Północnej
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Macedonii Północnej
2022 w Macedonii Północnej